Il doppio del torneo di tennis Generali Ladies Linz 1993, facente parte del WTA Tour 1993, ha avuto come vincitrici Evgenija Manjukova e Leila Meskhi che hanno battuto in finale Conchita Martínez e Judith Wiesner per walkover

Teste di serie 

 Claudia Porwik /  Andrea Strnadová (semifinali)
 Conchita Martínez /  Judith Wiesner (finale)

 Jo Durie /  Petra Langrová (quarti di finale)
 Monique Kiene /  Wiltrud Probst (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Generali Ladies Linz 1993